Fața ascunsă a Lunii se poate referi la:

Astronomie
 Fața invizibilă a Lunii, emisfera acesteia care nu poate fi văzută de pe Pământ

Film și muzică
 Fața ascunsă a Lunii (), film din 2003
 Transformers: Fața ascunsă a Lunii (), film din 2011
 The Dark Side of the Moon, album al formației Pink Floyd

Vezi și
 Fața vizibilă a Lunii